Apollo 3 bezeichnet
 einen Testflug im Rahmen des Apollo-Mondlandeprogramms, siehe AS-202
 die Musikgruppe Apollo 3 (Band)